Sekka ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Sekka (1934–2006), Britischer Film- und TV-Schauspieler
 Kamisaka Sekka (1866–1942), japanischer Künstler